Jurlow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Jurlow (1927–1973), sowjetischer Chorleiter
 Boris Dmitrijewitsch Jurlow (1948–2004)
 Waleri Iwanowitsch Jurlow (* 1933), russischer Künstler

Siehe auch:
 Jurlowkräher, Langkräherrasse